Robert Douglas Nicholson (1952-), homme politique canadien ;
 Robert James Nicholson (1938-), homme politique américain ;
 Rob Nicholson (1969-), bassiste du groupe Danzig.